Reckenstetten ist der Name eines kleinen Dorfes an der Grenze zwischen den bayerischen Bezirken Oberpfalz und Mittelfranken. Die Grenze verläuft hier entlang der Schwarzach (Altmühl), einem Bach, der das Dorf teilt. Die beiden Ortsteile gehören unterschiedlichen Regierungsbezirken, Landkreisen und Gemeinden an:

 Reckenstetten (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Reckenstetten (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern